Паненские скалы () — различные объекты в Польше.

 Паненские скалы (Долина Прондника) — наименование скал в долине реки Прондник в Ойцовском национальном парке.
 Паненские скалы (заповедник) — наименование заповедника в Малопольском воеводстве.